Selon le contexte, le mot subordination peut revêtir plusieurs sens :
 D'une façon générale, on admet que la subordination est la dépendance, donc la suite, d’une action ou d’un fait à une ou plusieurs autres actions ou faits subordonnants placés en amont. Nous pouvons étendre ce terme aux phénomènes hiérarchiques, de sorte qu'un élément subordonné soit dépendant de sa position hiérarchique.
 Par extension, on parle de subordination au sein d'une entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail. Il s'agit du lien de subordination (et spécifiquement en droit français : Lien de subordination en droit du travail français).
 En grammaire, la subordination désigne un rapport de dépendance syntaxique à un autre élément de la phrase.
 Dans le domaine financier et bancaire, la subordination désigne une technique consistant à subordonner le remboursement d'une dette à une ou plusieurs autres.
 En mathématiques, la subordination est un changement de variable par terme physiologique.